Quintus Varius Severus, Romeins senator, tribuun in 90 v.Chr.
 Cornelius Severus, Romeins dichter
 Gaius Claudius Severus, Romeins senator, gouverneur van Arabia Petraea (106-116)
 Sextus Julius Severus, Romeins generaal en politicus (actief ca. 120-136)
 Gnaeus Claudius Severus Arabianus, Romeins senator en filosoof, consul in 146, zoon van Gaius C. Severus
 Gnaeus Claudius Severus, Romeins senator en filosoof, consul in 167 en 173
 Septimius Severus (145-211), keizer van Rome (193-211)
 Gaius Septimius Severus Aper, consul in 207
 Severus van Barcelona (+304), bisschop van Barcelona
 Severus II, caesar in het westen (306-307)
 Severus van Ravenna (+348), bisschop van Ravenna
 Severus van Napels (+409), bisschop van Napels
 Sulpicius Severus, Aquitaans religieus schrijver (begin 5e eeuw)
 Libius Severus, West-Romeins keizer (461-465)
 Severus van Antiochië (465-538), patriarch van Alexandrië (512-518/538)
 Severus Ibn al-Muqaffaʿ (+965), Koptisch bisschop
 Severus Sneep, personage uit de Harry Potter-serie